

События 
 преосвященным Питиримом (1719—1738), архиепископом Нижегородским освящена Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановская).
 1719—1738 — Глава шведского правительства граф Арвид Горн.
 Октябрь — Аландский конгресс затянулся, переговоры прерваны.
 Конвенция между Швецией и Ганновером. Швеция уступала Бремен и Верден Ганноверу, а Англия заключала союз с Швецией против России. Лето — Английская эскадра адмирала Норриса вошла в Балтийское море. Высажены русские десанты на побережье Швеции.
 Август подписал с Австрией и Англией Венский трактат, где говорилось о защите независимости Польши.
 Приказом Петра Первого открылись Марциальные Воды — самый первый курорт в России.
 4 апреля — В России началось строительство Ладожского канала.
 Иранцы подавляют восстания в Карабахе и Ширване.
 Абдалла и Хусейн свергли Фаррух Сийяра и, переменив на престоле ещё двух шахов, остановили выбор на Мухаммед-шахе.
 1719—1748 — Падишах Моголов Мухаммед.
 Подавление голландцами восстаний на Яве.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1719 году
 27 марта — Анри Жозеф Дюлоран, французский писатель и философ, бывший монах.
  10 сентября — Иоганн Петер Виллебранд, немецкий юрист, писатель, историк, хронист, путешественник.
 14 ноября — Леопольд Моцарт — австрийский скрипач и композитор

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1719 году
 28 февраля — Борис Петрович Шереметев (род. 1652), российский военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, первый граф России.
 13 марта — Иоганн Фридрих Бёттгер, немецкий алхимик, открывший тайну фарфора (род. 1682).

Ссылки

Источники